Сан Хосе де ла Пунта има више значења:

 Сан Хосе де ла Пунта (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хосе де ла Пунта (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику